Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2010/2011 KHL.
 Gagarinův pohár v této sezóně získali Miroslav Blaťák a Jakub Klepiš s týmem Salavat Julajev Ufa.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL